Евгений Шо́рников:
 Шорников, Евгений Иванович (1940—2016) — советский, российский зоолог и карцинолог, специалист по морским, пресноводным, современным и ископаемым остракодам.
 Шорников, Евгений (драматург) — советский драматург конца 1980-х годов.